Municipio de Mifflin puede hacer referencia a:

 Municipio de Mifflin (condado de Richland, Ohio).
 Municipio de Mifflin (condado de Pike, Ohio).
 Municipio de Mifflin (condado de Ashland, Ohio).
 Municipio de Mifflin (condado de Columbia, Pensilvania).
 Municipio de Mifflin (condado de Franklin, Ohio).
 Municipio de Mifflin (condado de Wyandot, Ohio).
 Municipio de Mifflin (condado de Lycoming, Pensilvania).
 Municipio de Mifflin (condado de Dauphin, Pensilvania).